George Hickes peut se référer à plusieurs personnes :

 George Hickes (1642–1715), théologien anglais et érudit
 George Hickes (né 1946), homme politique au Manitoba, Canada
 George Hickes, son fils, membre de l'Assemblée législative du Nunavut

Voir aussi 
 George Hicks